Folkefronten kan henvise til

 Folkefronten (Georgien) (სახალხო ფრონტი), et parti i Georgien
 Folkefronten (Island) (Alþýðufylkingin), et venstrefløjsparti i Island
 Folkefronten (Nepal) (जनमोर्चा नेपाल), et parti i Nepal
 Folkefronten (Peru) (Frente popular), et parti i Peru
 Folkefronten (Ukraine) (Народний фронт), et liberalkonservativt parti i Ukraine
 Folkfronten, det oprindelige navn for det nynazistiske svenske parti Svenskernes Parti (omdøbt i 2009)
 Folkefronten (Tyrkiet) (Halk Cephesi), et parti i Tyrkiet

Se også 
 Folkefronten til Palæstinas befrielse